Гранд Прери () град је у америчкој савезној држави Тексас. По попису становништва из 2010. у њему је живело 175.396 становника.

Географија

Клима

Демографија 
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 175.396 становника, што је 47.969 (37,6%) становника више него 2000. године.

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Тексасу
Википројект географија/Насеља у САД